Comitatul Ottawa, conform originalului din limba engleză, Ottawa County, se poate referi la unul din cele patru comitate din Statele Unite ale Americii cu același nume sau la alte entități

 Comitatul Ottawa, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Ottawa, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Ottawa, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Ottawa, statul  -- (Categorie și format)

Alte utilizări 

 Ottawa (County of), district electoral istoric din Quebec, Canada

Vezi și 

 Ottawa (dezambiguizare)

Nume proprii